Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1931 года () прошёл в Амстердаме. Дата проведения чемпионата неизвестна. В круговом турнире было 10 участников. При этом ни одного призёра прошлогоднего чемпионата не выступили на соревнованиях. В этих условиях впервые чемпионом стал Вим Рюстенбург и вице-чемпионом Фрек Раман.

Призёры 
 — Вим Рюстенбург

 — Фрек Раман

 — В.К.Й. Полман, Пит ван Дартелен

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1931 год в Нидерландах
1931 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме